Языканы, или большехоботники () — род бабочек из семейства бражников (). Распространены в тропиках и субтропиках Старого Света.

Описание 
Отличаются неуклюжим телом, покрытым плотно прилегающими волосками, и цельнокрайними крыльями, которые у большей части видов бывают прозрачными, так как слабо прикреплённые чешуйки осыпаются вскоре по вылуплении из куколки. Языканы летают днём быстро и порывисто и высасывают нектар, порхая над цветком, в который они погружают свой длинный хоботок.

Гусеницы голые, с шарообразной головой и рогом на одиннадцатом членике. Тело зеленое, обычно ярко окрашенное. Они живут открыто на низких растениях. Окукливаются между рыхло связанными листьями.

Известно 116 видов языканов. В Европе распространён языкан обыкновенный (Macroglossum stellatarum).

Виды 

 Macroglossum adustum Rothschild & Jordan, 1916
 Macroglossum aesalon Mabille, 1879
 Macroglossum affictitia Butler, 1875
 Macroglossum albigutta Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum albolineata Clark, 1935
 Macroglossum alcedo Boisduval, 1832
 Macroglossum alluaudi de Joannis, 1893
 Macroglossum amoenum Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum aquila Boisduval, 1875
 Macroglossum arimasi Hogenes & Treadaway, 1993
 Macroglossum assimilis Swainson, 1821
 Macroglossum augarra Rothschild, 1904
 Macroglossum avicula Boisduval, 1875
 Macroglossum backi Eitschberger, 2009
 Macroglossum belis (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum bifasciata (Butler, 1875)
 Macroglossum bombylans Boisduval, 1875
 Macroglossum buini Clark, 1926
 Macroglossum buruensis Holland, 1900
 Macroglossum cadioui Schnitzler & Speidel, 2004
 Macroglossum caldum Jordan, 1926
 Macroglossum calescens Butler, 1882
 Macroglossum castaneum Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum clemensi Cadiou, 1998
 Macroglossum corythus Walker, 1856
 Macroglossum dohertyi Rothschild, 1894
 Macroglossum eggeri Eitschberger, 2003
 Macroglossum eichhorni Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum faro (Cramer, 1779)
 Macroglossum fischeri Eitschberger, 2009
 Macroglossum fritzei Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum fruhstorferi Huwe, 1895
 Macroglossum glaucoptera Butler, 1875
 Macroglossum godeffroyi (Butler, 1882)
 Macroglossum gyrans Walker, 1856
 Macroglossum haslami Clark, 1922
 Macroglossum haxairei Eitschberger, 2003
 Macroglossum heliophila Boisduval, 1875
 Macroglossum hemichroma Butler, 1875
 Macroglossum hirundo Boisduval, 1832
 Macroglossum incredibile Eitschberger, 2006
 Macroglossum insipida Butler, 1875
 Macroglossum jani Hogenes & Treadaway, 1998
 Macroglossum joannisi Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum kadneri Eitschberger, 2004
 Macroglossum kishidai Cadiou, 1998
 Macroglossum kitchingi Cadiou, 1997
 Macroglossum kleineri Eitschberger, 2006
 Macroglossum lepidum Rothschild & Jordan, 1915
 Macroglossum leytensis Eitschberger, 2006
 Macroglossum limata Swinhoe, 1892
 Macroglossum luteata Butler, 1875
 Macroglossum malitum Zwick & Treadaway, 2001
 Macroglossum marquesanum Collenette, 1935
 Macroglossum mediovitta Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum meeki Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum melanoleuca Cadiou & Schnitzler, 2001
 Macroglossum melas Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum micacea Walker, 1856
 Macroglossum milvus (Boisduval, 1833)
 Macroglossum mitchellii Boisduval, 1875
 Macroglossum moecki Rutimeyer, 1969
 Macroglossum mouldsi Lachlan & Kitching, 2001
 Macroglossum multifascia Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum napolovi Eitschberger, 2004
 Macroglossum nemesis Cadiou, 1998
 Macroglossum neotroglodytus Kitching & Cadiou, 2000
 Macroglossum nigellum Rothschild & Jordon, 1916
 Macroglossum nubilum Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum nycteris Kollar, 1844
 Macroglossum oceanicum Rothschild & Jordan, 1915
 Macroglossum pachycerus Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum palawana Eitschberger & Treadaway, 2004
 Macroglossum particolor Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum passalus (Drury, 1773)
 Macroglossum paukstadtorum Eitschberger, 2005
 Macroglossum perplexum Eitschberger, 2003
 Macroglossum phocinum Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum poecilum Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum prometheus Boisduval, 1875
 Macroglossum pseudocorythus Eitschberger, 2003
 Macroglossum pseudoluteata Eitschberger, 2003
 Macroglossum pseudonigellum Eitschberger, 2006
 Macroglossum pyrrhosticta Butler, 1875
 Macroglossum rectans Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum regulus Boisduval, 1875
 Macroglossum reithi Cadiou, 1997
 Macroglossum ronja Eitschberger, 2009
 Macroglossum saga Butler, 1878
 Macroglossum schnitzleri Cadiou, 1998
 Macroglossum semifasciata Hampson, 1893
 Macroglossum sitiene Walker, 1856
 Macroglossum soror Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum spilonotum Rothschild & Jordon, 1912
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stenoxanthum Turner, 1925
 Macroglossum stevensi Clark, 1935
 Macroglossum stigma Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum sulai Eitschberger, 2003
 Macroglossum svetlana Eitschberger & Fischer, 2009
 Macroglossum sylvia Boisduval, 1875
 Macroglossum tangalleum Eitschberger & Schnitzler, 2006
 Macroglossum tenebrosa Lucas, 1891
 Macroglossum tenimberi Clark, 1920
 Macroglossum trigi Eitschberger, 2004
 Macroglossum trochilus (Hübner, 1823)
 Macroglossum ungues Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum vacillans Walker, 1865
 Macroglossum vadenberghi Hogenes, 1984
 Macroglossum variegatum Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum vicinum Jordan, 1923
 Macroglossum vidua Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum wolframmeyi Eitschberger & Treadaway, 2004

Примечания

Ссылки 
 

Бражники
Роды чешуекрылых